Тантари — село в Гумбетовском районе Дагестана. Входит в сельское поселение «Сельсовет „Игалинский“».

Географическое положение 
Расположено в 12 км к юго-востоку от районного центра села Мехельта, на правом берегу реки Андийское Койсу.

Население

Примечания 

Населённые пункты Гумбетовского района